Новоберёзовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоберёзовский сельсовет — в Первомайском районе Алтайского края.
 Новоберезовский сельсовет — в Идринском районе Красноярского края.
 Новоберёзовский сельсовет — в Петуховском районе Курганской области.